Nova Monte Verde - município brasileiro do estado de Mato Grosso;
Monte Verde - distrito do município de Camanducaia, Minas Gerais;
Monte Verde (Florianópolis) - bairro residencial de Florianópolis, Santa Catarina;
Monte Verde (Goiânia) - condomínio de Goiânia, Goiás;
Santa Bárbara do Monte Verde - município brasileiro do estado de Minas Gerais;
Aeroporto de Monte Verde - localizado na cidade de Camanducaia, Minas Gerais;
Monte Verde (Chile) - sítio arqueológico chileno;
Monte Verde (Cabo Verde) - ponto mais elevado da ilha de São Vicente;

Ver também
Montverde

Desambiguação
Desambiguações de topônimos